Beautiful People ():
 Beautiful People (песня Эда Ширана) (2019)
 Beautiful People — песня Криса Брауна и Бенни Бенасси (2011)
 The Beautiful People — песня американской рок-группы Marilyn Manson (1996)